konstruktywizm w sztuce
 konstruktywizm w architekturze
 konstruktywizm w filozofii
 konstruktywizm w socjologii
 konstruktywizm w stosunkach międzynarodowych
 konstruktywizm w matematyce
 konstruktywizm w edukacji